Scottish Open 2022 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2022/2023. Rozegrany w dniach 28 listopada – 4 grudnia 2022 roku w Meadowbank Sports Centre w Edynburgu.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 £
II Miejsce: 35 000 £
Półfinalista: 17 500 £
Ćwierćfinalista: 11 000 £
Runda 3: 7 500 £
Runda 2: 4 500 £
Runda 1: 3 000 £

Najwyższy break w fazie głównej turnieju: 5 000 £

Łączna pula nagród: 427 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 9–14 października w Chase Leisure Centre, Cannock. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 5, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 32, 33, 37, 44, 48, 49, 53, 60 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe (100+)

Faza telewizyjna 
Suma: 86

 147, 107, 104, 102  Judd Trump
 142, 123, 114  Mark Williams
 139, 137, 105, 101  Jack Lisowski
 137, 133, 127, 117, 116, 104, 104, 101, 100  Neil Robertson
 137, 127, 104  Joe O’Connor
 136, 111  Yan Bingtao
 135, 129, 122  Zhao Xintong
 134, 130, 123, 122, 115, 102, 102  Gary Wilson
 134  Tian Pengfei
 133  Zak Surety
 132, 110  Zhou Yuelong
 132, 108  Ding Junhui
 132, 107  Mark Allen
 132  Ben Woollaston
 131, 129, 128, 120  Jamie Jones
 131, 121, 117, 114, 102, 100, 100, 100  Kyren Wilson

 131  Robbie Williams
 124  Aaron Hill
 123  Anthony Hamilton
 122, 109, 101  Hossein Vafaei
 118  Ronnie O’Sullivan
 116  Ricky Walden
 112, 109, 106, 104  Thepchaiya Un-Nooh
 112, 105, 104  Mark Selby
 108  Mark Joyce
 107, 104, 100  Shaun Murphy
 107, 107, 101  Allister Carter
 107  Pang Junxu
 105, 102, 100  Stephen Maguire
 108, 103  John Higgins
 100  Barry Hawkins
 100  Anthony McGill

Kwalifikacje 
Suma: 25

 137  Gary Wilson
 126  Barry Pinches
 125, 120  Ding Junhui
 124  Lü Haotian
 124  Si Jiahui
 121  David Lilley
 119  Liang Wenbo
 117, 113, 104  Liam Highfield
 117  David Grace
 117  Xu Si
 115  Mitchell Mann

 113  Dylan Emery
 112  Sam Craigie
 111  Dominic Dale
 108  James Cahill
 104  Chang Bingyu
 104  Thepchaiya Un-Nooh
 103  Allister Carter
 102, 100  Stuart Carrington
 101  Scott Donaldson
 101  Wu Yize

Przypisy

Bibliografia 
 Scottish Open 2022 w serwisie snooker.org
 Scottish Open 2022 w serwisie snookerworld.pl
 Scottish Open - World Snooker

Scottish Open
2022 w Wielkiej Brytanii
Sport w Edynburgu
2022 w snookerze